W Polsce 
 Guzów – wieś w woj. lubuskim, w pow. żarskim, w gminie Jasień 
 Guzów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. szydłowieckim, w gminie Orońsko 
 Guzów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żyrardowskim, w gminie Wiskitki

 Guzów – gromada

Inne
 Gusow (pol. Guzów) – część gminy Gusow-Platkow w Brandenburgii w Niemczech

Zobacz też Guzów-Kolonia